Rothmaler ist ein Familienname folgender Personen:

 Johann Rothmaler (1601–1650), deutscher Theologe und Geistlicher
 Johann Elias Rothmaler (1634–1694), thüringischer Geistlicher, Alchemist und sächsischer Beamter
 Johannes Rothmaler (1878–1957), deutscher Verleger
 Louis von Rothmaler (1814–1884), preußischer General der Infanterie
 Werner Rothmaler (1908–1962), deutscher Botaniker
 Wolfgang Rothmaler (1925–2020), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Thomas Rothmaler Mitchell (1783–1837), US-amerikanischer Politiker
 Karl von Einem (1853–1934), preußischer Generaloberst Karl von Einem, genannt von Rothmaler